Eliminacje do EURO 2010 rozpoczęły się 19 lutego 2009 i trwały do 22 marca 2009. Udział w eliminacjach wzięło 39 reprezentacji narodowych z których wyłoniono 11 finalistów. Węgry jako gospodarz mistrzostw zwolnione były z udziału w eliminacjach.

Runda Wstępna

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Runda Kwalifikacyjna

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 7

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2010
2010 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej